La comunicació paral·lela consisteix a transmetre informacions sense haver-les tallades prèviament en diversos trossos. S'oposa a la comunicació sèrie on les informacions a transmetre han de ser tallades abans de ser enviades (ja que hi ha menys línies de comunicació disponibles que bits necessaris per transmetre la informació).

Una sèrie de problemes sorgeixen amb la transmissió d'un gran nombre de bits en paral·lel, com diafonia o desincronització, el que pot conduir a preferir la comunicació sèrie.

A la mateixa freqüència, la comunicació paral·lela té un major rendiment. La comunicació sèrie compensa aquesta debilitat per una freqüència més elevada.

Exemples de protocols de comunicació paral·lela 
 PCI
 AGP
 IEEE 1284
 Port paral·lel

Referències

Enllaços externs 
 Rendimiento d'una transmisión en paralelo 
 Conexión y programación con el puerto paralelo  

Busos

Dades informàtiques
Telecomunicacions